Санта Катарина де Пења има више значења:

 Санта Катарина де Пења (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Санта Катарина де Пења (Виљагран), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику